Драманд има више значења:
 Драманд (Висконсин)
 Драманд (Ајдахо)
 Драманд (Монтана)
 Драманд (Оклахома)
 Драманд (острво)